Nomadi – gruppo musicale italiano
Popoli nomadi – popolazioni erranti
Nomadi – romanzo di Gary Jennings
Nomadi – film del 1938 diretto da Jacques Feyder
Nomadi – singolo di Alice del 1986

Pagine correlate 
 I Nomadi (disambigua)